

Населені пункти та їхні частини
 Сідори — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Сідори — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Сідори — частина села Радава в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки